Iiro Aalto (Rauma, 19 de julho de 1977) é um futebolista finlandês. Sua atual equipe é o TPS.

Futebolistas da Finlândia